La GP Manga è stata una casa editrice italiana di manga e fumetti, nata nel 2009 come divisione editoriale di Grani & Partners sotto il nome di GP Publishing. Nel 2012 ha effettuato una fusione con il gruppo Edizioni BD, diventandone una etichetta e cambiando nome in GP Manga. Nel 2016 la linea è stata poi accorpata con l'etichetta J-Pop, facente parte anch'essa del gruppo Edizioni BD; il sito di GP è scomparso, insieme alla pagina Facebook ufficiale.

Storia 
GP Publishing nacque nel 2009 come filiazione della Grani & Partners. Come responsabili editoriali vennero nominati Francesco Orlando, in qualità di general manager della Preziosi Collection e Francesco Meo, come publishing manager. La casa editrice poté svilupparsi grazie alla collaborazione intrapresa con il quartetto di esperti del settore noti come i Kappa boys, che in precedenza avevano lavorato presso la Star Comics. Durante il primo anno di attività la casa editrice fu in grado di pubblicare circa 150 albi e di imporsi come terza forza del mercato manga.

Nel 2011 GP Publishing strinse un accordo con d/visual e d/fusion per "la distribuzione e la commercializzazione di tutti i fumetti inseriti nel [...] catalogo d/books", incluso il parco arretrati e le serie in corso di pubblicazione.

In occasione della conferenza stampa tenuta al Lucca Comics & Games 2012, il presidente Enrico Grani e Francesco Meo annunciarono l'imminente fusione della GP Publishing con la J-Pop, etichetta del gruppo Edizioni BD. Le attività correlate alla fusione si protrassero fino all'inizio del 2013, quando la GP Publishing venne rinominata GP Manga e divenne a tutti gli effetti un'etichetta di Edizioni BD, con un nuovo logo simile a quello storico.

Pubblicazioni

Manga 

3 Three
A Town Where You Live
Akaboshi - Ibun Suikoden
Alice in Heartland
Alice in Heartland: My Fanatic Rabbit
Alive
Amanchu!
Ann è Ann
Baroque
Basquash!
Battle Spirits: Dan il Guerriero Rosso
Battle Spirits: Bashin
Billy Bat
Blazer Drive
Break Blade
Breath of Fire IV
Cage of Eden
Cat's World
Cat Paradise
Chrome Shelled Regios Missing Mail
Cloth Road
Club Paradiso
Codename Sailor V
Coelacanth
Countdown Seven Days
Crazy Maniax
Crazy Zoo
Crimson Wolf
Dammi il tuo amore
Dendrobates
Detonation Island
Devil & Devil: La spada del Demone
Dorothea
Eater
Emerging
Enma
Eppur... la città si muove!
Étoile
Exaxxion
FLAGS
Forbidden Love
Hakaiju
Hammer Session!
Hello Spank
He's My Vampire
Holy Talker
I Am a Hero
Il mitico detective Loki
Il mondo di Ran
Il principe delle tenebre
Karoku
Kingdom
Kiss & Never Cry
Kolisch
L'uomo per me
La spada di Paros
Labyrinth
Lindbergh
Magatsuhi.com
MÄR
Mardock Scramble
Medaka Box
Mermaid Melody - Principesse sirene
Misora Class
Mixim 11
Monster Hunter Orage
My Little Monster
N.Y. Komachi
Ninja Girls
Ninja Life
Noragami
Oguna
Out Code
Paradox Blue
Pretty Guardian Sailor Moon
Psycho Busters
Rain
Rental Magica
Replica
Rockwell – Il cavaliere scarlatto
Rosario + Vampire
Rosario + Vampire Season II
Say "I love you"
Shadow Skill
Sonata del Vento
Spray King
Sprite
Sute
Tableau Gate
Takeru
Tales of Symphonia
The Black Museum Springald
Tribal 12
∀ Gundam
Twin Princess
UnCassandra
Vampir
Vassalord
Will o' Wisp
Wolf's Rain
XBlade

Fumetti 

Army of Two
Comanche
Distinti saluti, Jack lo squartatore
Durango
Dragon Age
I pinguini del Madagascar
Il Cacciatore
Il Gatto con gli stivali
James Patterson - L'assassinio di re Tut
Kung Fu Panda
Megamind
Monster Allergy
Morgan: La Sacra Ruota
Shrek
Winx Club
Wisher

Anime 
 One Piece (DVD)

Note

Collegamenti esterni 
 
 Scheda sul sito di Licensing Italia

Case editrici italiane di fumetti
Case editrici italiane di anime e manga
Etichette editoriali